Františkov (Liberec)
 Františkov (Velké Kunětice)